Сантакроче — фамилия.
 Сантакроче, Фабиано (род. 1986) — итальянский футболист, центральный защитник. Игрок клуба «Парма».
 да Сантакроче, Франческо ди Симоне (между 1470 и 1475—1508) — итальянский живописец эпохи Возрождения.